Czarny Staw (znamená černé pleso) je název několika ples v polských Tatrách:

 Czarny Staw Gąsienicowy
 Czarny Staw pod Rysami
 Czarny Staw Polski

Související články 
 Černé jezero – jezero na Šumavě v České republice
 Černé jezírko – název několika menších jezer v České republice
 Čierne jazierko – menší jezero v okrese Šala na Slovensku
 Čierne pleso –  – název několika ples na Slovensku
 Char núr (rozcestník) – název několika jezer v Mongolsku
 Črno jezero – název dvou jezer ve Slovinsku

Hydronyma podle barev